Vaguada puede referirse a:
 Vaguada o talweg, en geomorfología, la línea que marca la parte más honda de un valle.
 Vaguada, en meteorología, una zona alargada de baja presión atmosférica, ubicada entre dos áreas de mayor presión que provocan el ascenso de masas de aire cálido y húmedo.
 Vaguada costera, fenómeno meteorológico de Sudamérica.

También puede referirse a:
 Parque de la Vaguada de las Llamas, parque en Santander (España).
 La Vaguada, barrio de Málaga (España).
 La Vaguada, centro comercial situado en Madrid (España).

 Parque de la Vaguada, parque de Madrid (España).

Enlaces externos